Cologni ima više značenja:
 Cologni, Cosenza
 Cologni, Frosinone